Po poyas v nebe (, ) és el quart disc del músic rus Nikolai Noskov, aparegut l'any 2006. Algunes de les cançons s'interpreten amb flauta Kurai

Llista de cançons 
 По пояс в небе (De vegades al cel)
 А на меньшее я не согласен (I com menys no estic d'acord)
 Я не верю (No crec)
 Побудь со мной (Queda't amb mi)
 Зачем? (Per què)
 Тальяночка 
 Любовь и еда (Amor i menjar)
 Иду ко дну (Vaig a la part inferior)
 Фенечка (Fiéniechka)
 Спасибо (Gràcies)

Referències 
 Play, n.85, juny 2006.

Enllaços externs 
 Творчество 
 По пояс в небе

Discs del 2006